Мартин — християнське чоловіче ім'я
 Мартин — рід птахів підродини мартинових

Прізвище 

 Мартин Віктор Михайлович (1940—2006) — український вчений у галузі спецелектрометалургії і матеріалознавства.
 Мартин Сергій Васильович (1991—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Мартін
 Мартин I
 Мартин-Кош — куполоподібне узвишшя, Нікітська яйла, Крим.
 Мартин-гік